Гуантанамо (затока) — затока на південному сході о. Куба.
 Гуантанамо (річка) — річка на південному сході Куби.
 Гуантанамо (провінція) — провінція на сході Куби.
 Гуантанамо (місто) — місто та адміністративний центр на сході Куби.
 Гуантанамо (військово-морська база) — військово-морська база США.
 Табір Гуантанамо — військова в'язниця США на базі ВМС США Гуантанамо